

Пепперелл — місто, штат Массачусетс
 Пепперелл — переписна місцевість, штат Массачусетс